Иа́ков Нико́льский: Никольский, Иаков Дмитриевич (1764—1839) — православный писатель и протоиерей.
 Никольский, Иаков Сергеевич (в монашестве Исидор; 1799—1892) — митрополит Русской православной церкви.

См. также 
 Никольский, Яков